Drozdowo (Podlachië), een dorp in de Poolse woiwodschap Podlachië
 Drozdowo (powiat Olecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië